Шатр-ла-Форе́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 220 км на захід від Парижа, 135 км на північний схід від Нанта, 26 км на схід від Лаваля.

Історія 

1 січня 2019 року Шатр-ла-Форе і Сен-Кристоф-дю-Люа було приєднано до муніципалітету Еврон.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 289 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 820,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Шатр-ла-Форе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Маєнн

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Маєнн